Dominic Ressel (* 5. října 1993) je německý zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Jeho domovským klubem je TSV Kronshagen, kde trénuje pod vedením Kaie Onura. Vrcholově se připravuje v Bavorsku v olympijském tréninkovém centru v Mnichově pod vedením Richarda Trautmanna. V německé seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015.

Vítězství 
 2016 – 1× světový pohár (Glasgow)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Německu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Dominica Ressela na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Dominica Ressela na Judobase.org

Němečtí judisté
Narození v roce 1993
Narození 5. října
Žijící lidé
Muži